Beerella är ett släkte av spindeldjur. Beerella ingår i familjen Tetranychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Beerella